Szilárd Németh (Komárno, 8 de agosto de 1977) é um futebolista eslovaco que atua como atacante.

Mede 1,78 metros de altura e pesa 74 quilos. Szilárd é um jogador oportunista e goleador. Mesmo não tendo grande estatura é um bom cabeceador. Atualmente joga no Alemannia Aachen.

Melhor fase 

Sua melhor fase foi no Middlesbrough Football Club onde ficou quatro anos de sua carreira. No clube foi conhecido no futebol inglês. No Alemannia Aachen,clube que atua ele é respeitado pelo clube e torcida.

Seleção Nacional 

Szilárd Németh jogou a Copa do Mundo de 2010 pela Eslováquia.
Ele foi por muitos anos o maior goleador da Seleção Eslovaca de Futebol.
É muito respeitado na seleção e querido pela torcida.

Referências 
 http://www.ogol.com.br/jogador.php?id=1610

Futebolistas da Eslováquia
Futebolistas do SK Slovan Bratislava
Futebolistas do AC Sparta Praha
Futebolistas do Middlesbrough F.C.
Futebolistas do Racing Club de Strasbourg Alsace
Futebolistas do Alemannia Aachen
Jogadores da Seleção Eslovaca de Futebol